Udvikling har flere betyndinger:

 Udvikling (proces) – proces hvor noget eller nogen gradvist forandres
 Evolution – biologisk fænomen der også kaldes udvikling
 Udvikling (skak) – om det strategiske element udvikling i skakspillet
 Udvikling (tv-serie) - dansk tv-serie fra 1982-1983
 Udvikling, Tidsskrift om udviklingshæmmede – et tidsskrift om udviklingshæmmede
 Udvikling (Danida-udgivelse) – Udvikling er Danidas gratisavis, der bringer nyheder om dansk udviklingsbistand.
 Softwareudvikling – designe, programmere, teste og vedligeholde software.
 Forskning –